Blindow ist der Name folgender Orte: 
 Blindow (Prenzlau), Ortsteil der Stadt Prenzlau in Brandenburg

Blindow steht für
 Bernd-Blindow-Gruppe, Schul-Verbund mit verschiedenen Trägern mehreren Bundesländern in Deutschland

Blindow ist der Familienname folgender Personen:
 Johann David Blindow (~1720–1772), deutscher Kommunaljurist, Oberbürgermeister von Stettin
 Ludwig Christoph Blindow (1796–1853), Landrat im Kreis Berent und Abgeordneter